Abono est un nom commun et un nom propre.

Nom commun 
 abono, un nom commun espagnol qui signifie « engrais » et « abonnement »

Toponyme 

 Abono, localité du Cameroun de la Région du Centre dans la commune d'Obala et le département de la Lekié.

Hydronyme 

 Abono, rivière en Éthiopie dans le woreda de Seka Chekorsa.

Patronyme 

  (1929-2010), manager américaine de groupes de musique de death metal et de thrash metal.

autre 
 , parti politique philippin